Alpkopf heißen folgende geographische Objekte:

 Alpkopf (Silvretta), 2273 m, Berggipfel in der Silvretta im Montafon,  Vorarlberg
 Alpkopf (Allgäu), 2102 m, Bergkopf in den Allgäuer Alpen, Bayern
 Alpkopf (Bregenzerwaldgebirge), 1788 m, Berggipfel bei Dornbirn, Vorarlberg